Філіпп Буше (,  24 березня 1973, Сент-Аполлінер) — колишній канадський хокеїст, що грав на позиції захисника.

Володар Кубка Стенлі. Провів понад 800 матчів у Національній хокейній лізі.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 1990 року в ГЮХЛК.

1991 року був обраний на драфті НХЛ під 13-м загальним номером командою «Баффало Сейбрс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 18 років, захищав кольори команд «Баффало Сейбрс», «Лос-Анджелес Кінгс», «Даллас Старс» та «Піттсбург Пінгвінс».

Загалом провів 813 матчів у НХЛ, включаючи 65 ігор плей-оф Кубка Стенлі.

Нагороди та досягнення 
 Володар Кубка Стенлі в складі «Піттсбург Пінгвінс» — 2009.
 Учасник матчу усіх зірок НХЛ — 2007.

Статистика

Посилання 
 

канадські хокеїсти
Володарі Кубка Стенлі
Учасники матчів всіх зірок НХЛ
Хокеїсти «Баффало Сейбрс»
Хокеїсти «Лос-Анджелес Кінгс»
Хокеїсти «Даллас Старс»
Хокеїсти «Піттсбург Пінгвінс»
Хокеїсти «Рочестер Американс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Баффало Сейбрс»